Michelle Finn ist der Name folgender Personen:

* Michelle Finn-Burrell (* 1965), US-amerikanische Sprinterin
 Michelle Finn (Hindernisläuferin) (* 1989), irische Hindernisläuferin